Национален химн на Република Албания е песента Химни и Фламурит (, в превод Химн на знамето).

История 
Стиховете са написани от албанския поет Александър Ставре Дренова, роден в българското село Дреново. Стихотворението е публикувано за пръв път в 1912 година в излизащия в българската столица София албански вестник „Лири е Шкипъриса“ (Liri e Shqipërisë, в превод – Свобода на Албания).

Музиката към химна е композирана от румънския композитор Чиприян Порумбеску първоначално за песента „Pe-al nostru steag e scris Unire“.

Текст 

Албания
Национални символи на Албания
Албански песни